Перезагрузка:

 Перезагрузка — процесс, при котором компьютер полностью очищает содержимое оперативной памяти и возобновляет свою работу заново.
 Перезагрузка — новая версия художественного произведения (фильма, компьютерной игры, комикса и т. п.).
 Перезагрузка — политико-дипломатический процесс в российско-американских отношениях.
 Перезагрузка 2011 — альбом группы Бахыт-Компот, выпущенный в 2011 году.

См. также 
 Матрица: Перезагрузка
 «Ковид-перезагрузка»  (сочинение Клауса Шваба)
 Перезагрузка. Перерождение